Aplanosporen kunnen zich niet bewegen, maar er kan zich een zweepstaartje vormen.
 Endospore, bacteriespore van sommige gram-positieve bacteriën, gevormd als reactie op voedselgebrek, rustend stadium in de levenscyclus
 Spore, een klein, gewoonlijk eencellig reproductief lichaam dat meestal bestand is tegen uitdroging en hitte, en dat tot een nieuw organisme kan uitgroeien.
 meiospore, spore ontstaan door meiose (celdeling)
 mitospore, spore ontstaan door mitose (reductiedeling)
 Zoöspore (ook planosporen) kunnen zich middels een of meerdere flagellen bewegen; bij sommige soorten algen.
 Zygospore rustende spore met een dikke wand, die is ontstaan uit hypnozygote; bij lagere schimmels die door geslachtelijke voortplanting worden geproduceerd en tot conidioforen kunnen leiden.

 Spore (computerspel) of SimEverything is een levenssimulatiespel, een computerspel.

Schimmelsporen, sporen bij schimmels:
 Aeciospore (ook wel Aecidiosporen) zijn sporen die worden geproduceerd door het aecium.
 Ascospore, in een ascus zittende of geproduceerde spore bij de Ascomyceten
 Basidiospore, aan een basidium geproduceerde spore bij de Basidiomyceten
 Chlamydosporen (Chlamydia), ongeslachtelijke, dikwandige rustspore van Oomycota en schimmels (Fungi)
 Conidium (ook conidiosporen, conidien, chlamydoconidia), ongeslachtelijke, onbeweeglijke spore van anamorfe ascomyceten
 Teliospore (ook wel teleutosporen, wintersporen, probasidium) dikwandige sporen van roestschimmels en brandschimmels die worden gevormd in telia
 Urediniospore (of uredosporen) zijn dunwandige sporen die worden geproduceerd door het uredium